Oleszyce – miasto w województwie podkarpackim, w powiecie lubaczowskim, położone na Płaskowyżu Tarnogrodzkim
 Oleszyce – gmina miejsko-wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie lubaczowskim
 Oleszyce – przystanek osobowy w Oleszycach, w województwie podkarpackim

Zobacz też 
 Gmina Oleszyce (1934-1954)
 Oleszyce (gromada)
 Stare Oleszyce